Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1982/83 war die 37. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der 1. FC Viersen nach zwei Spielzeiten und der VfB Bottrop nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger Duisburger FV 08 (Wiederaufstieg nach 14 Jahren), SV Wermelskirchen (erstmals in der Verbandsliga) und SC Kleve 63 (Wiederaufstieg nach elf Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals der 1. FC Viersen, der damit nach einer Saison in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte. Der Zweitplatzierte VfB Speldorf stieg schaffte ebenfalls den Aufstieg und tritt erstmals seit 27 Jahren wieder im überregionalen Spielbetrieb.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TuS Grevenbroich verließ die Verbandsliga nach sieben Spielzeiten wieder, der VfR Neuss nach 23 Jahren. Der VfB Bottrop wurde in die Landesliga durchgereicht und spielt erstmals seit elf Jahren wieder in der Landesliga.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1982
Fußballsaison 1982/83